Liste der Justizminister von Thüringen.

Justizminister Freistaat Thüringen (seit 1990) 

Justiz
!
Thuringen